Ducom est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Éloi Ducom (1854-1944), sculpteur français ;
 Michel Ducom (1943-), poète, improvisateur et animateur d’atelier d’écriture de langue française.